Le Derby de Fès oppose les deux grands clubs de Fès soit le Maghreb de Fès et le Wydad de Fès. Cette rencontre se déroule traditionnellement au Complexe sportif de Fès, stade disposant de  assises et numérotées.

Ce derby oppose toutefois deux clubs sensiblement "inégaux" puisque le Wydad de Fès n'a jamais remporté de titre tandis que le MAS de Fès lui en a remporté plusieurs. La popularité du MAS de Fès est d'ailleurs bien plus grande car le MAS de Fès est l'un des clubs marocains les plus titrés. Malgré tout, ce derby reste toujours très populaire au sein de la ville de Fès.

Genèse et nature de la rivalité

Histoire

Confrontations sportives

Personnalités

Entraîneurs et dirigeants

Joueurs

Aspects socio-économiques

Incidents et provocations

Supporters

Statistiques

Statistiques des confrontations

Records

Notes et références 

Rivalités dans le football au Maroc
Maghreb de Fès
Wydad de Fès